Shift (engl. shift ‚verschieben‘, ‚verändern‘) steht für:
 Umschalttaste auf Tastaturen
 Shift (Fotografie), Parallelverschiebung, Vorgehensweise in der Fotografie
 Shiftoperator, Operator in der Funktionalanalysis
 Shift, Operator in der Informatik; siehe Bitweiser Operator 
 Shift – Leben in der digitalen Welt, Fernsehmagazin
 Need for Speed: Shift, Computerspiel
 Shift (Computerspielentwickler), japanisches Computerspielentwicklerstudio
 Shift GmbH, deutscher Hersteller von Smartphones, Phablets und Notebooks

Siehe auch:
 Schiften, Segelmanöver
 Antigenshift, Austausch genetischer Information zwischen Viren